Benamocarra kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Benamocarra (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Benamocarra (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar